Получье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Получье — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Получье — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.